Grabovci su naselje u sastavu grada Vodica udaljeno od samih Vodica 10 kilometara na sjever.

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 
 

Naselja u sastavu Grada Vodica